Greenlight oder Green Light ist:
 Greenlight (Filmwirtschaft), in der Filmwirtschaft die verbindliche Freigabe für die Umsetzung eines Filmprojektes
 Greenlight, im Baseball die Erlaubnis eines Managers, dass der Spieler aggressiver auftreten darf
 Greenlight, Herstellerbezeichnung für einen KTP-Laser, Laserskalpell zur Operation gutartiger Prostata-Vergrößerungen
 GreenLight, Abteilung für Rechtsdienstleistungen der Bildagentur Corbis
 Steam Greenlight, Dienst der Internet-Vertriebsplattform Steam, mit dem die Community über die Aufnahme eines Spiels abstimmen kann

Filme:
 Green Light (1937), US-amerikanischer Spielfilm von Frank Borzage (1937)
 internationaler Titel von Yeşil Işık – Das grüne Leuchten, türkischer Spielfilm von Faruk Aksoy (2002)
 Green Light (2017), südkoreanischer Kurzfilm von Seong-Min Kim (2017)

Musik:
 Green Light (Cliff-Richard-Album), Album des Sängers Cliff Richard (1978)
 Green Light (Bonnie-Raitt-Album), Album der Sängerin Bonnie Raitt (1982)
 Green Light (Beyoncé-Lied), Lied der Sängerin Beyoncé (2007)
 Green Light (John-Legend-Lied), Lied des Sängers John Legend (2008)
 Green Light (Lorde-Lied), Lied der Sängerin Lorde (2017)